Ел Малинал има више значења:

 Ел Малинал (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Малинал (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Малинал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику